Буенавентура има више значења:

 Буенавентура (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Буенавентура (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Буенавентура (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Буенавентура (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Буенавентура (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенавентура (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Буенавентура (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенавентура (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Буенавентура (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Буенавентура (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Буенавентура, Пуенте Ларго (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Буенавентура, Ел Дуенде (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Буенавентура (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Буенавентура (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Буенавентура (Хенерал Енрике Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику